Intresse kan syfta på:

 Intresse (känsla) – känslor som orsakar uppmärksamhet för att fokusera på ett objekt, händelse eller process
 Intressekonflikt – när två eller flera parter har motstående eller potentiellt motstående intressen
 Intresseorganisation – en organisation bildad för att tillvarata sina medlemmars intressen